Стејплтон има више значења:
 Стејплтон (Џорџија)
 Стејплтон (Небраска)